«Контекст Медіа» — українське інформаційно-аналітичне агентство, яке займається збором, систематизацією та аналізом інформації мас-медіа. З 2000 року надає повний спектр послуг у напрямку обробки та аналізу матеріалів ЗМІ. Має офіси в Києві та Москві.

Основними напрямками діяльності компанії є моніторинг ЗМІ, медіа-аналіз, PR консалтинг та репутаційний менеджмент.

Про компанію 

Компанія — один з лідерів моніторингу ЗМІ в Україні. Щоденно аналітики агентства аналізують понад 1 млн публікацій. У компанії працюють 120 працівників, які займаються збором та обробкою інформації, аналітикою, лінгвістикою, журналістикою, PR та IT.

У 2015 році компанія запустила проекти, спрямовані на оцінку корпоративної та персональної репутації.

Діяльність компанії 

Основні послуги компанії: створення дайджестів та оглядів, прес-кліпінгів, рейтингів, онлайн-доступ до бази ЗМІ та моніторинг соцмедіа, аналіз репутації в ЗМІ, оцінка ефективності PR та тематичні дослідження. Додатковим напрямком діяльності є вивчення згадуваності українських політиків.

Також компанія займається розробкою засобів протидії інформаційній агресії на державному та корпоративному рівні. Діяльність компанії керується правилами та нормами Міжнародної асоціації вимірювання та оцінювання комунікацій (AMEC).

База джерел 

Джерелами інформації, які використовуються під час досліджень, є засоби масової інформації — газети, журнали, телеканали, радіостанції, інформаційні агентства, інтернет-ресурси та соціальні мережі. База складається з 13.700 ЗМІ України та інших країн..

Компанія зберігає архіви матеріалів з 1996 року.

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт 
 
 
 Контекст Медіа на Slideshare 
 Інформаційні атаки та безпека держави